Marion může znamenat:

 Marion (jméno)

příjmení
 Frances Marionová (1888-1973), americká spisovatelka, novinářka, filmová režisérka a scenáristka
 Jean-Luc Marion (* 1946), francouzský filosof, žák Jacquese Derridy

jiný význam
 Marion County, 17 okresů v USA
 Marion (ostrov) v Indickém oceánu